Ло де Вега има више значења:

 Ло де Вега (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ло де Вега (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику